

Patronyme 
 Earl Seibert  (1911-1990), joueur canadien de hockey sur glace.
 Fred Seibert  (né en 1951), entrepreneur et réalisateur américain.
 Nicole Seibert (née en 1964), chanteuse allemande connue sous le nom de scène de Nicole.
 Willi Seibert (1908-1976), Standartenführer SS.

Toponyme 
 Pont Seibert, un pont situé à Meudon, en France.
 Seibert ville américaine dans le Colorado. 

Patronyme allemand
Patronyme lorrain
Homonymie de patronyme